Desvio padrão, medida mais comum da dispersão estatística;
 fluxo padrão de erro, um dos fluxos padrão dos sistemas operacionais do tipo Unix.

Desambiguação